Консерватория Сан-Франциско () — американская консерватория, расположенная в Сан-Франциско. Основана в 1917 году как фортепианная школа Ады Клемент, в 1923 году получила название консерватории. Значительный подъём профессиональный репутации консерватории связан с работой в ней в 1924—1930 годах выдающегося композитора Эрнеста Блоха — в этот период в консерваторию, в частности, был принят один из наиболее знаменитых её студентов, Айзек Стерн.

Консерватория Сан-Франциско первым из высших музыкальных учебных заведений США ввела в учебную программу курсы этномузыковедения и азиатской музыки, а также первой начала выпускать исполнителей, специализирующихся на классической гитаре.

Руководители консерватории 
 Ада Клемент и Лилиан Ходжхед (1917—1925)
 Эрнест Блох (1925—1930)
 Ада Клемент и Лилиан Ходжхед (1930—1931)
 Алберт Элкус (1951—1957)
 Робин Лауфер (1957—1966)
 Милтон Залкинд (1966—1991)
 Колин Мёрдок (с 1992 г.)

Известные преподаватели 
 Джон Кулидж Адамс
 Адольф Баллер
 Наум Блиндер
 Аксель Штраус

Известные выпускники 
 Грэм Дженнингс
 Айзек Стерн
 Джон Адамс
 Иегуди Менухин

Ссылки 
 Официальный сайт 

Консерватории по алфавиту
 
Культура Сан-Франциско
Учебные заведения, основанные в 1917 году